La Sill, rivière qui coule au Tyrol, en Autriche.
 Le sill, couche de roche magmatique.
 Sill, le nom d'un voilier monocoque  IMOCA.
 Le SILL, "socle interministériel de logiciels libres", en France.
 SILL Entreprises, groupe d'entreprises du secteur agroalimentaire.

Références